Dogan poate fi:

 Mattei Dogan, sociolog și politolog francez de origine română
 Doğan Holding, conglomerat media și industrial din Turcia
 Doğan Yayın Holding, trust de presă din Turcia